Plaats in Indonesië
 Wono Sari (Tamiang Hulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tamiang in de provincie Atjeh
 Wono Sari (Bawang), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Wono Sari (Sinunukan), een plaats in het bestuurlijke gebied Mandailing Natal in de provincie Noord-Sumatra
 Wono Sari (Tanjung Morawa), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra